Magnus Arvidsson kan syfta på:

Magnus Arvidsson (fotbollsspelare) (född 1973), svensk fotbollsspelare
Magnus Arvidsson (fotbollsspelare född 1964) (född 1964), svensk fotbollsspelare i Kalmar FF
Magnus Arvidsson (friidrottare) (född 1983), svensk spjutkastare
Magnus Arvidson (född 1978), svensk radiojournalist
Magnus Arvedson (född 1971), svensk ishockeyspelare